HFH est un sigle qui peut désigner :
 Hôpital français de Hanoï, un hôpital privé situé dans le district de Dong Da à Hanoï ;
 Henry Ford Hospital (en français, hôpital Henry-Ford), un hôpital situé à Détroit, aux États-Unis.